Călugăreni több romániai település román neve:

 Călugăreni település Romániában, Giurgiu megyében, Călugăreni község központja.
 Călugăreni település Romániában, Prahova megyében, Călugăreni község központja.
 Călugăreni falu Romániában, Bákó megyében.
 Homoródremete falu Romániában, Hargita megyében.
 Mikháza  falu Romániában, Maros megyében.
 Újvinga  falu Romániában, Arad megyében.
 Călugăreni falu Romániában, Botoșani megyében.
 Călugăreni falu Romániában, Constanța megyében.
 Călugăreni falu Romániában, Dâmbovița megyében, Cobia községben.
 Călugăreni falu Romániában, Dâmbovița megyében, Conțești községben.
 Călugăreni falu Romániában, Gorj megyében.
 Călugăreni falu Romániában, Neamț megyében.
 Călugăreni falu Romániában, Suceava megyében.
 Călugăreni falu Romániában, Vaslui megyében.

Megjegyzés 
A román „călugăr” szó magyar jelentése „szerzetes”.